

Presentación previa 
Blake Mott fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Brydan Klein.

Noah Rubin derrotó en la final a Mitchell Krueger.

Cabezas de serie 

  Go Soeda (Primera ronda)
  Jan Šátral (Primera ronda, retiro)
  Jason Jung (Primera ronda)
  Andrew Whittington (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Sam Groth ''(Baja)
  Mohamed Safwat ''(Semifinales)
 ''' Noah Rubin (Campeón)
  Akira Santillan ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Launceston Tennis International 2017